Janez Kopač je ime več znanih Slovencev:

 Janez Kopač (1793–1872), pravnik, univ. profesor
 Janez Kopač (1948–2019), zgodovinar, arhivist
 Janez Kopač (*1949), strojnik, univ. profesor
 Janez Kopač (*1961), ekonomist in politik
Janez Kopač, misijonar na Kitajskem